Великая Березовица () — посёлок городского типа в Тернопольском районе Тернопольской области Украины.

Южный пригород Тернополя (7 км от центра города). Расположен в центре района на левом и (частично) правом берегу реки Серет.

Центр поселкового совета, которому подчинено село Кипячка.

Население по переписи 2001 года составляло 6503 человека.

По состоянию на 1 января 2020 года численность населения составляла 8495 человек.

Транспорт 
Через посёлок проходят железнодорожная линия Тернополь-Чортков и автодорога Тернополь-Черновцы.

Местный совет 
47724, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, смт. Велика Березовиця

Примечания

Ссылки 
  — Сайт Великой Березовицы.

Населённые пункты Тернопольского района
Посёлки городского типа Тернопольской области